Ljestvice hrvatske košarkaške B-1 lige za sezonu 2015./16.

Centar

Istok

Jug

Poveznice 
 A-1 liga 2015./16.
 A-2 liga 2015./16.
 C liga 2015./16.
 Kup Krešimira Ćosića 2015./16.

Izvori 
 Košarkaški savez Zagreba, B-1 liga Centar 2015./16., pristupljeno 30. travnja 2016.
 Košarkaški savez Osječko-baranjske županije, B-1 liga Istok 2015./16., pristupljeno 30. travnja 2016.
 Košarkaški savez Brodsko-posavske županije, B-1 liga istok, rezultati 18. kola i konačne ljestvice, preuzeto 3. lipnja 2016.

2015-16
m-3-B-1